Orlev est un patronyme porté notamment par :

 Uri Orlev (1931-2022), écrivain israélien d'origine polonaise ;
 Zevulun Orlev (1945-), homme politique israélien.